2 miejscowości w Polsce: 
 Płudy – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Trzebieszów 
 Płudy – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Radzyń Podlaski
osiedla:
 Płudy – osiedle w Warszawie w dzielnicy Białołęka

Zobacz też:
 Nowe Płudy
 Stare Płudy